Calcide – comune della Grecia
 Calcide (Elide) – città dell'antica Grecia
 Calcide (Eolide) – città dell'antica Grecia
 Calcide (Etolia) – città dell'antica Grecia
 Calcide (Eubea) – città dell'antica Grecia
 Calcide (Siria) – antica città della Siria